Hyūga se puede referir a:

 La ciudad de Hyūga en la prefectura de Miyazaki, Japón.
 Provincia de Hyūga, antigua provincia de Japón.
 Hyūga, acorazado perteneciente a la Armada Imperial Japonesa.
 Clase Hyūga, clase de destructores portahelicópteros de la JMSDF.
 Hyūga (DDH-181), líder de la clase antes citada.
 Personas:
 Hitomi Hyūga, actriz